Универсальный лесовозный автомобиль ЛИС-200 — полноприводный грузовой автомобиль, оснащенный гидроманипулятором, конструкция которого позволяет в короткий срок силами одного человека превращать его в лесовоз, сортиментовоз или бортовой автомобиль.

Описание

Конструкция 
Конструкция ЛИС-200 основана на модульном принципе, что позволяет быстро превращать автомобиль из лесовоза в сортиментовоз или бортовой.

Автомобиль состоит из полноприводного шасси КАМАЗ 43118, на котором смонтирован сплошной надрамник, установлен гидроманипулятор и универсальная надстройка. На универсальной надстройке устанавливаются один съёмный поворотный коник и три пары коников вдоль бортов.

Надстройка оснащена передним щитом, защищающим гидроманипулятор и кабину автомобиля от перемещения перевозимого груза. Кроме того на надстройке смонтирована ось, на которую надевается поворотный коник. По бокам надстройки предусмотрены отверстия, в которые устанавливаются кониковые балки, для хранения кониковых балок в надстройке смонтирован металлический органайзер. Для удобства подъёма на надстройку смонтирована откидная лестница.

В своём стандартном виде автомобиль представляет собой лесовозный тягач. Для его переоборудования в сортиментовоз с оси снимается поворотный коник и вдоль бортов в специальные отверстия устанавливаются 3 пары кониковых балок. Для переоборудования в бортовой автомобиль между кониковыми балками в предусмотренные для этих целей пазы, устанавливаются доски, таким образом, получаются борта; при этом высота бортов может регулироваться количеством установленных досок.

Технические характеристики

Пример использования 
Универсальный автомобиль ЛИС-200 используется в трех основных режимах. В качестве лесовозного тягача, в качестве сортиментовоза и в качестве бортового грузового автомобиля.

Лесовозный тягач 
С завода — изготовителя автомобиль поставляется в исполнении лесовозного тягача. В этом исполнении ЛИС-200 способен перевозить заготовленный лес длиной 6-12 метров в зависимости от используемого совместно с ним прицепа-роспуска.

Сортиментовоз 
В качестве сортиментовоза ЛИС-200 используется после демонтажа поворотного коника и установки трех пар коников вдоль бортов. В этом исполнении автомобиль способен перевозить заготовленный лес в сортаментах длиной до 4 м, массой до 8300 кг. А также буксировать прицеп полной массой до 12000 кг.

Бортовой грузовой автомобиль 
В качестве бортового грузового автомобиля ЛИС-200 используется после установки досок между конками в предусмотренные для этих целей пазы. Максимальная высота получаемого борта 1800 мм. В этом исполнении ЛИС-200 способен перевозить грузы общим объёмом до 13 м³, массой до 8300 кг. А также буксировать прицеп полной массой до 12000 кг.

Экономическая целесообразность 
В основе разработки ЛИС-200 лежат экономические расчеты, которые показали выгоду при использовании автомобиля по сравнению с другими транспортными средствами.

Вариант 1.
Обычно используется:
 лесовозный тягач на шасси КамАЗ-43118 с гидроманипулятором СФ-65С;
 прицеп-роспуск;
 сортиментовоз на шасси КамАЗ-43118 с гидроманипулятором СФ-65С;
 прицеп-сортиментовоз;
 бортовой автомобиль на шасси КамАЗ-43118
ИТОГО: 5 транспортных единиц.

Вариант 2.
При использовании ЛИС-200:
 универсальный автомобиль-тягач лесовозный «ЛИС-200» на шасси КамАЗ 43118 с гидроманипулятором СФ-65С;
 прицеп-роспуск
 прицеп-сортиментовоз
ИТОГО: 3 транспортные единицы.
Первоначальные затраты на приобретение техники для варианта 2 выгоднее в 2,2 раза. Налоговые отчисления для варианта 2 ниже в 2,3 раза. Страховые выплаты для варианта 2 ниже в 2,2 раза.

Патентная защита 
ЛИС-200 защищен патентом на изобретение № 2409485.
Производится ЛИС-200 только на ЗАО «Пермский завод грузовой техники» (ЗАО «ПЗГТ»).

Примечания

Ссылки 
 www.tdgt.ru
 www.lesprominform.ru

Грузовые автомобили
Автомобили России
Лесозаготовительная техника